Началов — русская фамилия.

Известные носители 
 Началов, Виктор Васильевич (род. 1957) — русский поэт-песенник, композитор и аранжировщик, музыкальный продюсер.
 Началова, Юлия Викторовна (1981—2019) — российская певица, актриса и телеведущая, дочь Виктора Началова.

См. также 
 Началово — село в Астраханской области России, административный центр Приволжского района и Началовского сельсовета.
 Началовский сельсовет — сельское поселение в Приволжском районе Астраханской области.